Le Châtellier – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine.
 Le Châtellier – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.